Swahn est un nom de famille notamment porté par : 

 Alfred Swahn (1879-1931), tireur sportif suédois
 Jan-Öjvind Swahn (1925-2016), folkloriste suédois
 Oscar Swahn (1847-1927), tireur sportif suédois